L'aria che tira – programma satirico radiofonico (1981-1984)
 L'aria che tira – talk show televisivo (2011-)